Bargelli – plurale di bargello
 Franco Bargelli – ex rugbista a 15 italiano

Pagine correlate 
 Bargello